Машинская — женский вариант русской фамилии Машинский. Известные носители:
 Машинская, Елена Витальевна (1954—2010) — российский тренер по спортивной гимнастике.
 Машинская, Ирина Викторовна (род. 1958) — русский поэт.
 Машинская, Светлана Владимировна (1921—2007) — художник-живописец советского и постсоветского периода, педагог, участница Великой Отечественной войны.